Carlo IX di Francia (1550-1574) – re di Francia dal 1560 al 1574
 Carlo IX di Svezia (1550-1611) – re di Svezia dal 1599 al 1611

 Carlo IX – cortometraggio muto italiano del 1910 diretto da Giuseppe De Liguoro